Save Your Love – singolo di Renée and Renato del 1982
 Save Your Love – singolo di René & Angela del 1985
 Save Your Love – singolo dei Great White del 1987
 Save Your Love – singolo di Tracie Spencer del 1990